Hostert  est le nom de plusieurs localités au Luxembourg :
 Hostert (Niederanven)
 Hostert (Rambrouch)

Homonymie de localités